Den Namen Luitpoldkaserne tragen folgende Liegenschaften:

 Luitpoldkaserne (Dillingen)
 Luitpoldkaserne (Lindau)
 Luitpoldkaserne (Ludwigsburg); dies ist eine ehemalige Kaserne und heute die Polizeidirektion Ludwigsburg
 Luitpoldkaserne (München)